|}

Die Bahnstrecke Aqtoghai–Dostyk ist eine Eisenbahnstrecke in Kasachstan. Sie verbindet den Bahnhof Aqtoghai an der Turkestan-Sibirischen Eisenbahnstrecke mit dem Ort Dostyk an der kasachisch-chinesischen Grenze. In Dostyk beginnt die Strecke der Xinjiang-Nordbahn. Mehrere Bahnhöfe auf der Strecke tragen nur den Namen ihres Streckenkilometers oder wurden durchnummeriert. Die Strecke ist 304 Kilometer lang. Die Spurweite beträgt 1520 mm (russische Breitspur). Die Strecke wird von der kasachischen Eisenbahngesellschaft Qasaqstan Temir Scholy betrieben.

Geschichte 
Der Bau der Strecke begann 1954 als Gütereisenbahn. Sie wurde 1959 fertig gestellt. Seit 1990 besteht ein Lückenschluss in den chinesischen Grenzbahnhof Alashankou zur Xinjiang-Nordbahn mit Spurwechsel. Für den Personenfernverkehr eröffnete die Strecke erst 1992. Bis 1992 hieß der Bahnhof Dostyk noch Druschba (russ. Freundschaft), der heutige Name ist in kasachischer Sprache gleichbedeutend. Im Jahr 2022 plante die kasachische Regierung, die Strecke zweigleisig auszubauen.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kasachstan
Schienenverkehr (Sowjetunion)